42-й чемпионат мира по академической гребле прошёл с 16 по 19 августа 2012 года в болгарском городе Пловдив.

Призёры

Распределение наград

Ссылки 
 

Чемпионаты мира по академической гребле
Международные спортивные соревнования в Пловдиве
Август 2012 года
Спорт в Болгарии в 2012 году